Stati Uniti d'America
 Rushford – città della Contea di Fillmore, Minnesota
 Rushford – città della Contea di Allegany, New York
 Rushford – città della Contea di Winnebago, Wisconsin